Точилень () — село в Румунії, у повіті Ботошані. Входить до складу комуни Стеучень.
 Точилень () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Пирсков.